Melbo bezeichnet:
 Melbu, Siedlung im Gemeindegebiet von Hadsel auf der Inselgruppe der Vesterålen

Melbo ist der Familienname folgender Personen:
 Max Melbo (1942–2022), geboren als Volker Elis Pilgrim, deutscher Schriftsteller